Sergej Sergeevič Morozov (n. 1988), atleta russo della marcia
Sergej Morozov (n. 1961), ex calciatore ucraino